Josh, diminutif du prénom Joshua, peut faire référence à :
 Josh Radnor (1974-), un acteur américain ;
 Josh Haden (1968-), un musicien américain ;
 Josh Dubovie, ou simplement "Josh", un chanteur britannique ;
 Josh, un film indien de 2000 de Mansoor Khan ;
 Josh, une sitcom britannique produite par la BBC diffusée en 2015 ;
 Josh, un groupe de musique canado-indo-pakistanais formé en 2000 ;
 , un musicien autrichien.